Ubertini – famiglia nobile italiana
 Francesco Ubertini detto Bacchiacca- pittore italiano
 Francesco Ubertini - ingegnere italiano
 Guglielmino Ubertini – vescovo cattolico e condottiero italiano
 Stefano Ubertini – ingegnere e accademico italiano